Корареачи има више значења:

 Корареачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Корареачи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику